Burbonowie (fr. de Bourbon, hiszp. de Borbón) – dynastia królów francuskich, hiszpańskich i sycylijskich, odgałęzienie Kapetyngów
 Bourbon – dawna nazwa wyspy Reunion
 burbon – gatunek alkoholu
 Bourbon – rodzaj ciastka
Miejscowości w USA:
 Bourbon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Bourbon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Bourbon (ang. Bourbon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Bourbon (ang. Bourbon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marshall
 Bourbon (ang. Bourbon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Bourbon (ang. Bourbon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Bourbon (ang. Bourbon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bourbon (ang. Bourbon County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Bourbon (ang. Bourbon County) – w stanie Kentucky